Голіцин Дмитро Сергійович (21 квітня 1982 — 29 серпня 2014) — український адвокат, учасник російсько-української війни як рядовий батальйону «Азов». Брав участь у боях за Іловайськ, помер у лікарні від поранення. Позивний «Адвокат».

Короткий життєпис 

Народився в м. Донецьк. Закінчив Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка.

З 2005 року працював адвокатом у Києві. Був співзасновником компанії «Оска-1». Захоплювався дайвінгом, мотоспортом, полюванням.

У листопаді 2012 року захищав інтереси ДАІ у їх конфлікті з членами громадської організації «Дорожній контроль».

Російсько-українська війна 
Під час російсько-української війни вступив до лав батальйону «Азов» (сотня Ісуса Христа) як рядовий.

У боях за Іловайськ Донецької області отримав тяжкі поранення. 29 серпня 2014 року помер у лікарні.

Похований на Лук'янівському військовому кладовищі у Києві.

Див. також 
 Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (24 серпня — 31 серпня 2014)
Список загиблих у боях за Іловайськ

Примітки

Посилання 
 Голіцин Дмитро Сергійович («Адвокат»)  // Книга пам'яті полеглих за Україну
 Голіцин Дмитро Сергійович («Адвокат»)  // avdvca.gov.ua
 Дмитро Голіцин // timenote.info

Уродженці Донецька
Померли в Іловайську
Поховані на Лук'янівському військовому кладовищі